Fleitmann ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Fleitmann (1860–1923), deutscher Unternehmer und Abgeordneter
 Theodor Fleitmann (1828–1904), deutscher Chemiker und Unternehmer